Oberdorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Oberdorfer (1927–2013), deutscher Mediziner
 Bernd Oberdorfer (* 1961), deutscher Theologe
 Erich Oberdorfer (1905–2002), deutscher Pionier der Pflanzensoziologie
 Günther Oberdorfer (1899–1989), österreichischer Elektrotechniker
 Ralf Oberdorfer (* 1960), deutscher Politiker
 Simon Oberdorfer (1872–1943), Regensburger Unternehmer, NS-Opfer

Siehe auch:

 Oberdorf
 Oberndorfer
 Oberndörfer